Drilon steht für:

 Drilon (Albanien), ein Naturdenkmal bei Tushemisht
 lateinischer Name des Flusses Drin
Drilon (Vorname), albanischer Vorname

Drilon ist der Familienname folgender Personen:
 Ces Drilon (* 1961), philippinische Journalistin
 Franklin Drilon (* 1945), philippinischer Politiker